Valcourt puede referirse a:

 La población y comuna francesa de Valcourt; 
 El cantón de Valcourt en Quebec, Canadá; o
 La ciudad de Valcourt en Quebec, Canadá.